Dicarpella är ett släkte av svampar. Dicarpella ingår i familjen Melanconidaceae, ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dicarpella